Dynamik (von  altgriechisch δύναμις dýnamis, „Kraft“) steht für:

 Dynamik (Physik), ein Teilgebiet der Mechanik
 Dynamik der Festkörper, siehe Technische Mechanik #Dynamik
 Quotient aus höchstem und niedrigstem Wert einer physikalischen Größe, siehe Dynamikumfang
 Dynamik (Musik), die Abstufungen verschiedener Tonstärken
 Dynamik (Versicherung), die regelmäßige Erhöhung einer Versicherung

Siehe auch:
 Dynamic Airways
 Dynamo